Par ordre alphabétique
 Gaetano Chierici (1819–1886), paléontologue et ethnologue italien ;
 Gaetano Chierici (1838–1920), peintre italien ;
  (1877–1961), architecte italien ;
  (), peintre italien ;
  (né en 1963), joueur de football italien ;
  (né en 1966), compositeur italien ;
  (née en 1955), artiste italienne.

Notes et références